Pringi – wieś w Estonii, prowincji Valga, w gminie Sangaste.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Sangaste